Pterogyne kan syfta på:

 Pterogyne (djur) – ett släkte fjärilar
 Pterogyne (växter) – ett släkte av växter